L'intérim est l'intervalle de temps pendant lequel une fonction ou un emploi est exercé par une autre personne que son titulaire, ou lorsqu'une entreprise a un accroissement d'activité temporaire.
 L'intérim est, en droit du travail, lié au travail temporaire ;
 L'intérim est, en droit constitutionnel, lié à l'interruption des fonctions d'un des dirigeants d'un pays (chef d'État, chef de gouvernement, ministres, etc.)

Voir aussi 
 Intérim d'Augsbourg, un décret impérial de 1548 élaboré à la demande de Charles-Quint.
 Agence Intérim, une série télévisée française de 1969.
 Meurtre par intérim, un épisode de 1973 de la série télévisée française Les Cinq Dernières Minutes
 Meurtre par intérim, un film américain de Tom Holland sorti en 1993.
 Parrain par intérim, le premier épisode de la dix-huitième saison des Simpsons (2006)
 Intérim, un téléfilm français de Michel Hassan diffusé en 2007.
 Champion par intérim, titre alternatif de sports de combat comme la boxe anglaise
 , un plan de découpage du continent australien en régions biogéographiques
 Management de transition